49-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус»
18 января 1992 года

Лучший фильм (драма): 
«Багси»

Лучший фильм (комедия или мюзикл): 
«Красавица и Чудовище»

Лучший драматический сериал: 
«Северная сторона»

Лучший сериал (комедия или мюзикл): 
«Бруклинский мост»

Лучший мини-сериал или фильм на ТВ: 
«Один против ветра»

< 48-я Церемонии вручения 50-я >

49-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения за 1991 год состоялась 18 января 1992 года в Beverly Hilton Hotel (Лос-Анджелес, Калифорния, США). Номинанты были объявлены 29 декабря 1991.

В категории «Лучший комедийный фильм или мюзикл» награда досталась полнометражному анимационному фильму «Красавица и Чудовище». Лучшим драматическим фильмом была названа гангстерская лента Барри Левинсона «Багси».

Список лауреатов и номинантов

Игровое кино 
Количество наград/:
 1/8: «Багси»
 2/5: «Король-рыбак»
 1/5: «Молчание ягнят»
 3/4: «Красавица и Чудовище»
 1/4: «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе» / «Тельма и Луиза»
 1/3: «Повелитель приливов» / «Городские пижоны»
 0/3: «Жареные зелёные помидоры»
 1/2: «Для наших ребят»
 0/2: «Мыс страха» / «Слабая Роза» / 
 1/1: «Европа, Европа»

{| class="wikitable" width="100%" style="line-height:19px" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="290px"|Категории
! colspan=2|Лауреаты и номинанты
|-
| rowspan=5|<center>Лучший фильм (драма)
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Багси / Bugsy (Уоррен Битти)
|-
|colspan=2|• Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе / JFK (А. Китман Хо)
|-
|colspan=2|• Повелитель приливов / The Prince of Tides (Эндрю С. Карш)
|-
|colspan=2|• Молчание ягнят / The Silence of the Lambs (Рональд Бозман)
|-
|colspan=2|• Тельма и Луиза / Thelma & Louise (Мими Полк)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший фильм 
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Красавица и Чудовище (м/ф) / Beauty and the Beast
|-
|colspan=2|• Жареные зелёные помидоры / Fried Green Tomatoes
|-
|colspan=2|• Король-рыбак / The Fisher King
|-
|colspan=2|• Группа «Коммитментс» / The Commitments
|-
|colspan=2|• Городские пижоны / City Slickers
|-
| rowspan=5|<center>Лучший режиссёр
| rowspan=5 align="center" width="95px"|
|style="background:#EEDD82"|• Оливер Стоун за фильм «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе»
|-
|• Джонатан Демми — «Молчание ягнят»
|-
|• Терри Гиллиам — «Король-рыбак»
|-
|• Барри Левинсон — «Багси»
|-
|• Барбра Стрейзанд — «Повелитель приливов»
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая мужская роль (драма)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Ник Нолти — «Повелитель приливов» (за роль Тома Уинго)
|-
|• Уоррен Битти — «Багси» (за роль Бенджамина «Багси» Сигела)
|-
|• Кевин Костнер — «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе» (за роль Джима Гаррисона)
|-
|• Роберт Де Ниро — «Мыс страха» (за роль Макса Кэйди)
|-
|• Энтони Хопкинс — «Молчание ягнят» (за роль доктора Ганнибала Лектера)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая женская роль (драма)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Джоди Фостер — «Молчание ягнят»''' (за роль Кларисы Старлинг)
|-
|• Аннетт Бенинг — «Багси» (за роль Вирджинии Хилл)
|-
|• Джина Дэвис — «Тельма и Луиза» (за роль Тельмы Ивонн Дикинсон)
|-
|• Лора Дерн — «Слабая Роза» (за роль Розы)
|-
|• Сьюзан Сарандон — «Тельма и Луиза» (за роль Луизы Элизабет Сойер)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Робин Уильямс — «Король-рыбак» (за роль Пэрри)
|-
|• Джефф Бриджес — «Король-рыбак» (за роль Джека)
|-
|• Билли Кристал — «Городские пижоны» (за роль Митча Роббинса)
|-
|• Дастин Хоффман — «Капитан Крюк» (за роль капитана Крюка)
|-
|• Кевин Клайн — «Большая пена» (за роль Джеффри Андерсона / д-ра Рода Рэндалла)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Бетт Мидлер — «Для наших ребят» (за роль Дикси Леонард)
|-
|• Эллен Баркин — «Подмена» (за роль )
|-
|• Кэти Бэйтс — «Жареные зелёные помидоры» (за роль Эвелин Коуч)
|-
|• Анжелика Хьюстон — «Семейка Аддамс» (за роль Мортишы Аддамс)
|-
|• Мишель Пфайффер — «Фрэнки и Джонни» (за роль Фрэнки)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший актёр второго плана
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Джек Пэланс — «Городские пижоны» (за роль Кёрли Уошбёрна)
|-
|• Нед Битти — «Услышьте мою песню» (за роль Джозефа Локе)
|-
|• Джон Гудмен — «Бартон Финк» (за роль Чарли Мидоуса / Карла Мундта)
|-
|• Харви Кейтель — «Багси» (за роль Микки Коэна)
|-
|• Бен Кингсли — «Багси» (за роль Меера Лански)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая актриса второго плана
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Мерседес Рул — «Король-рыбак»''' (за роль Энн Наполитано)
|-
|• Николь Кидман — «Билли Батгейт» (за роль Дрю Престон)
|-
|• Дайан Ладд — «Слабая Роза» (за роль матери семейства)
|-
|• Джульетт Льюис — «Мыс страха» (за роль Даниэллы Боуден)
|-
|• Джессика Тэнди — «Жареные зелёные помидоры» (за роль Нинни Тредгуд)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший сценарий
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Кэлли Хоури — «Тельма и Луиза»
|-
|• Оливер Стоун — «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе»
|-
|• Лоуренс Кэздан — «Большой каньон»
|-
|• Тед Тэлли — «Молчание ягнят»
|-
|• Джеймс Тобэк — «Багси»
|-
| rowspan=6|<center>Лучшая музыка к фильму
| rowspan=6 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Алан Менкен — «Красавица и Чудовище»
|-
|• Патрик Дойл — «Умереть заново»
|-
|• Дэйв Грусин — «Для наших ребят»
|-
|• Майкл Кэймен — «Робин Гуд: Принц воров»
|-
|• Эннио Морриконе — «Багси»
|-
|• Збигнев Прайснер — «Игра в полях господних»
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая песня
| colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Beauty and the Beast — «Красавица и Чудовище» — музыка: Алан Менкен, 
|-
|colspan=2|• (Everything I Do) I Do It for You — «Робин Гуд: Принц воров» — 
|-
|colspan=2|• Be Our Guest — «Красавица и Чудовище» — музыка: Алан Менкен, слова: Ховард Эшман (посмертно)
|-
|colspan=2|• Dreams to Dream — «Американская сказка 2: Фейвел едет на Запад» (м/ф) — 
|-
|colspan=2|• Tears in Heaven — «Кайф» — музыка: Эрик Клэптон, слова: Уилбур Дженнингс
|-
| rowspan=6|<center>Лучший фильм на иностранном языке
|colspan=2 style="background:#EEDD82"| • Европа, Европа / Hitlerjunge Salomon / Europa Europa' (Германия)
|-
|colspan=2| • Двойная жизнь Вероники / La Double Vie de Véronique (Франция)
|-
|colspan=2| • Никита / Nikita (Франция)
|-
|colspan=2| • Высокие каблуки / Tacones lejanos (Испания)
|-
|colspan=2| • Затерянный в Сибири (СССР)
|-
|colspan=2| • Мадам Бовари / Madame Bovary (Франция)
|}

 Телевизионные награды 

 См. также 
 «Оскар» 1992 (главная ежегодная национальная кинопремия США)
 BAFTA 1992 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств)
 «Сезар» 1992 (премия французской академии искусств и технологий кинематографа)
 «Сатурн» 1992 (премия Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов)
 «Золотая малина» 1992 (премия за сомнительные заслуги в области кинематографа)

Примечания

Ссылки 
 Список лауреатов и номинантов 49-й церемонии на официальном сайте Голливудской ассоциации иностранной прессы 
 Лауреаты и номинанты премии «Золотой глобус»-1992 на сайте IMDb 

Церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус»
Кинопремии 1992 года
Телевизионные премии 1992 года